IDT(Сленг) — I don't think — Я не думаю
 IDT — Таблица векторов прерываний ()
 IDT — Integrated Device Technology
 IDT – IDT Corporation, американская телекоммуникационная компания